Bodas kan syfta på:

Indonesien 

 Bodas, Indramayu, by, 
 Bodas, Pemalang, by, 
 Bodas, Pekalongan, by,